De Serie B 1990/91 was de 59ste editie van de strijd op het tweede niveau van het Italiaanse profvoetbal. Er namen in totaal twintig teams deel aan de competitie, waarvan vier gepromoveerde uit de Serie C (Lucchese, Modena, Salernitana en Taranto) en vier gedegradeerde uit de Serie A (Ascoli, US Cremonese, Udinese en Hellas Verona).

De competitie begon op 9 september 1990 en eindigde op 16 juni 1991. Topscorers werden Francesco Baiano (Foggia), Abel Balbo (Udinese) en Walter Casagrande (Ascoli), die allen 22 keer scoorden. In de 360 gespeelde wedstrijden in de reguliere competitie werd in totaal 745  keer gescoord, goed voor een gemiddelde van 2,07 doelpunt per wedstrijd.

Uitslagen

Eindstand

Play-offs

Degradatie

Cosenza weet zich te handhaven in de Serie B, Salernitana degradeert naar de Serie C1.

Statistieken

Topscorers
In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met tien of meer treffers achter hun naam.

Meeste speelminuten

Scheidsrechters

Zie ook
Serie A 1990/91
Coppa Italia 1990/91

Italiaans voetbalseizoen
Competitievoetbal 1990/91